Думчев — фамилия.

Известные носители:
 Думчев, Александр Юрьевич (род. 1961) — советский гребец.
 Думчев, Константин Михайлович (1879—1948) — русский и советский музыкант, скрипач-виртуоз.
 Думчев, Юрий Эдуардович (1958—2016) — советский и российский спортсмен и актёр.

 Думчева
 Думчева, Анна Ивановна — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Думчева, Наталья Юрьевна (род. 1992) — российская волейболистка.